Сахно-Устимович — украинская фамилия.

Известные носители:
 Сахно-Устимович, Александр Александрович (1880—после 1956) — полковник армии Украинской Державы, генеральный есаул.
 Сахно-Устимович, Николай Николаевич (1863—1918) — украинский общественный деятель.
 Сахно-Устимович, Юрий Константинович (1873—1968) — генерал-майор Русской Императорской армии.

См. также